Gorbatschow steht für:
 Gorbatschow-Stiftung, Stiftung zur Unterstützung sozialwirtschaftlicher und politischer Forschung
 Wodka Gorbatschow, deutsche Wodkamarke

Gorbatschow bzw. Gorbatschowa ist der Familienname folgender Personen:
 Michail Sergejewitsch Gorbatschow (1931–2022), sowjetischer Generalsekretär des ZK und Präsident 1985–91
 Natalja Iwanowna Gorbatschowa (* 1947), sowjetische Diskuswerferin
 Raissa Maximowna Gorbatschowa (1932–1999), russische Soziologin und Ehefrau Michail Gorbatschows
 Timofei Fjodorowitsch Gorbatschow (1900–1973), russischer Bergbauingenieur und Hochschullehrer
 Wassili Fjodorowitsch Gorbatschow (* 1965), sowjetisch-belarussischer Skilangläufer, siehe Wassil Horbatschjou

Siehe auch:
 Michail-Gorbatschow-Denkmal in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt